Хо́дырев — русская фамилия. Известные носители:
 Ходырев, Александр Николаевич (род. 1956) — глава города Королёва.
 Ходырев, Андрей Николаевич (род. 1961) — советский самбист, тренер.
 Ходырев, Антон Алексеевич (род. 1992) — российский футболист.
 Ходырев, Валентин Васильевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Ходырев, Владимир Яковлевич (род. 1930) — председатель Ленгорисполкома (1983—1990).
 Ходырев, Геннадий Максимович (род. 1942) — губернатор Нижегородской области (2001—2005).
 Ходырев, Герман Алексеевич (1932—1995) — удмуртский писатель, переводчик и педагог, детский поэт.
 Ходырев, Дмитрий Владимирович (1912—1986) — советский художник.
 Ходырев, Иван Васильевич (1910—1980) — Герой Советского Союза.
 Ходырев, Илья Михайлович (1907—1991) — советский театральный художник и живописец.
 Ходырев, Михаил Юрьевич (род. 1959) — советский футболист, российский футбольный судья.
 Ходырев, Сергей Леонидович (род. 1962) — советский и украинский футболист.